Trois comtés des États-Unis portent le nom de comté de Buchanan (Buchanan County) :
 comté de Buchanan (Iowa) ;
 comté de Buchanan (Missouri) ;
 comté de Buchanan (Virginie).

Voir aussi